Trólebus
Palangre — ou trole; aparelho de pesca
Pantógrafo (caminho de ferro) — dispositivo montado no topo da locomotiva ou automotora, que alimenta com corrente eléctrica
Carrinho de supermercado

Desambiguações de tecnologia